est la formule brute de plusieurs isomères.

 bétacyfluthrine, numéro CAS 
 cyfluthrine, numéro CAS